Pierre Aeby ist der Name folgender Personen:

* Pierre Aeby (Politiker, 1884) (1884–1957), Schweizer Politiker (CVP)
 Pierre Aeby (Politiker, 1950) (* 1950), Schweizer Politiker (SP)